Nisle ist der Familienname folgender Personen:

 Christian David Nisle (1772–??), deutscher Hornist
 Heinrich Nisle, deutscher Illustrator 

 Johannes Nisle (1735–1788), deutscher Hornist
 Julius Nisle (1812–1850), deutscher Illustrator, Zeichner und Modelleur

Siehe auch:
 Alfred Nissle (1874–1965), deutscher Mediziner